El término Fu Manchu y sus variantes ortográficas pueden referirse, en esta enciclopedia:

 a Fu-Manchú, David Tobias "Theodore" Bamberg, un ilusionista británico;
 a Fu Manchú, un personaje de ficción literaria, creado por el novelista inglés Sax Rohmer;
 a Fu Manchu, un grupo musical estadounidense de stoner rock;
 a Fumanchú, un juego de sillas voladoras en el parque temático PortAventura Park;
 a Fu man chú, un juego de manos similar al piedra, papel o tijera;
 a Fu Manchú, un personaje de Marvel Comics.